Black Dome bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Dome (Alaska)
 Black Dome (Arizona)
 Black Dome (Kalifornien)
 Black Dome (New York)